Lista celor mai buni jucători de golf, începând cu anul 1986.

Clasamentul din timpul anului

Situația de la: 30. mai 2010

Clasamentul la sfârșitul anului

Clasamentul mondial al jucătorilor pe săptămâni

Situația de la: 30. mai 2010

Legături externe 
  Website cu World Golf Rankings  (engl.)
Golf